Пажа

 Пажа (приток Вонделя) — река в Ярославском районе Ярославской области.
 Пажа (приток Ворьсмы) — река в Борисоглебском районе Ярославской области.
 Пажа (приток Вори) — река в Сергиево-Посадском районе Московской области.
 Пажа (приток Немины) — река в Карелии.
 Пажа (приток Ширенки) — река в Щёлковском районе Московской области.
 Пажа — село Ярославского района Ярославской области.